Opération 100 milliards est le vingt-neuvième tome de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Résumé  
Rudy Barnett, sosie du chanteur folk Tommy Carat, compte sur sa ressemblance avec la star pour passer entre les mailles du filet, après avoir commis un braquage. Il y a une chose qu'il ignore : la vedette vient de se tuer dans un accident de voiture. Poursuivi par Ric Hochet, il est peu après arrêté, avec son complice, par la police.

Ric est contacté par Patrick Lafond, qui a été témoin des derniers instants de Tommy Carat, mais il est victime d'un accident. Entretemps, le corps de la vedette est volé dans le cimetière. Ric se rend chez Patrick pour comprendre. Il finit par retrouver la preuve que l'accident de voiture de Tommy n'est pas un accident : sur la photo prise par Patrick, il n'y a personne au volant.

Patrick manque d'être assassiné puis il est enlevé. En observant le cahier de dédicaces de Patrick, Ric comprend que ce n'est pas la vedette qui a signé. Il contacte Milly Travers, la présidente du fan-club. Celle-ci le conduit sous le menace d'une arme vers le lieu de détention de Patrick. Arrivé sur place, Ric parvient à délivrer Patrick et à faire arrêter tout le monde.

Le coupable est en fait Tommy Carat lui-même, qui avait mis en scène sa mort en faisant tuer son sosie Rudy Barnett à sa place, et en écopant d'une peine légère de prison à la suite du braquage intentionnellement raté pour se protéger, en attendant d'engranger les fabuleux bénéfices liés à la vente de produits qui a explosé après l'annonce de sa mort. Il était aidé dans son entreprise par sa compagne, Milly Travers.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Tommy Carat : vedette de la chanson et idole des jeunes
 Rudy Barnett : sosie de Tommy Carat
 Milly Travers : présidente du fan-club de Tommy Carat
 Patrick Lafond : fan de Tommy Carat et témoin de l'accident

Lieux 
 Paris

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1979